Lyogyrus är ett släkte av snäckor. Lyogyrus ingår i familjen tusensnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tusensnäckor
Lyogyrus